Brelaar-Heide, een buurtschap nabij Paal
Breelaarheide, een natuurgebied ten zuiden van Houthalen, ook gespeld als Brelaarheide